Баста́у (, до 2016 г. — Новоалександровка) — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт сельского округа Бастау. Код КАТО — 113845100.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Атбасар.

Абсолютная высота — 281 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с условно хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,7°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,9°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 405 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: станция Адыр — на северо-востоке, село Поповка — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1930 человек (из них русские — 40 %, казахи — 24 %, немцы — 21 %).

В 1999 году население села составляло 1674 человека (813 мужчин и 861 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1488 человек (746 мужчин и 742 женщины).

Улицы 
 ул. Байгара,
 ул. Бирлик,
 ул. Достар,
 ул. Мадениет,
 ул. Сибигата Боранбаева,
 ул. Целинная.

Примечания 

Населённые пункты Атбасарского района
Переименованные населённые пункты Казахстана